Varga Lajos
 Varga Lajos (1887–1967) költő, nótaszerző, iskolaigazgató-tanár
 Varga Lajos (1890–1963) zoológus, az MTA tagja
 Varga Lajos (1926–2007) rádió- és könyvszerkesztő
 Varga Lajos (1932) matematika-fizika szakos középiskolai tanár, kutató, egyetemi oktató
 Varga Lajos (1933) tornász, edző
 Varga Lajos (?-) modell
 Varga Lajos (1941) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Varga Lajos (1950) váci segédpüspök
 Varga Lajos színész, A Társulat szereposztó show-műsor egyik nyertese.
 Varga Lajos kőmíves, Kossuth-díjas (1951).
 Varga Lajos kereskedelem- és szövetkezetügyi államtitkár (Kossuth-érdemrend, 1948).

Hasonló nevűek
 Varga Lajos Károly (1947) fizikus, fizikai szakértő
 Varga Lajos Márton (1942–2017) kritikus, irodalomtörténész, rádiós szerkesztő, főiskolai tanár
 Varga Nándor Lajos (1895–1978) grafikus, festő, művészeti szakíró